Az LB jelentései:

LB, a Legfelsőbb Bíróság rövidítése
LB, a LinuxBázis (magyar linux linkgyűjtemény) rövidítése
A Lloyd Aereo Boliviano légitársaság IATA kódja
Lean Burn, személygépkocsi-motor
A Limp Bizkit rockegyüttes rövidítése
Lokalbanen, egy dán vasúttársaság rövidítése
Ladánybene 27
Lëvizja për Bashkim, koszovói párt